Bibb County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bibb County (Alabama)
 Bibb County (Georgia)